Ablinger ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Maria Ablinger (* 1991), österreichische Schauspielerin
 Mathias Ablinger (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Peter Ablinger (* 1959), österreichischer Komponist
 Philipp Ablinger (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Sonja Ablinger (* 1966), österreichische Politikerin (ehemals SPÖ)
 Walter Ablinger (* 1969), österreichischer Behindertensportler
 Waltraud Ablinger-Ebner (* 1980), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (* 1967), österreichischer Opernsänger